Elitserien i innebandy 1999/2000 kan betyda:

Elitserien i innebandy för herrar 1999/2000
Elitserien i innebandy för damer 1999/2000